де ла Серда () — испанская аристократическая фамилия:
 дом де ла Серда — линия Бургундской династии кастильских королей:
 Фернандо де ла Серда (1255—1275) — инфант Кастилии и Леона
 Альфонсо де ла Серда (1270—1333) — сын предыдущего
 Карл де ла Серда (1327—1354) — граф Ангулемский, наместник Пикардии и Артуа, коннетабль Франции

 2-й дом де ла Серда, потомки предыдущего дома по женской линии:
 Луис де ла Серда (ок. 1442 1501) — испанский аристократ, 1-й герцог Мединасели
 Ана де Мендоса-и-де ла Серда (1540—1592) — испанская аристократка XVI века, прославившаяся, несмотря на отсутствие одного глаза, своей красотой; правнучатая племянница предыдущего
 Кристобаль де ла Серда-и-Сотомайор (1585 — ?) — испанский юрист, губернатор Чили
 Бонавентура Кордоба Эспинола де ла Серда (1724—1777) — кардинал, патриарх Западной Индии, сын 10-го герцога Мединасели

 Кастро де ла Серда, Яков Антонович (1733—1800) — русский генерал.
Его потомки: